Lister kan som auktorsförkortning betyda:

 Joseph Jackson Lister
 Arthur Lister

Robotskapade auktorsförkortningar